Brinay, commune française du Cher
 Brinay, commune française de la Nièvre
 Brinay (ou Binarwi, Birnaoui, Bournaoui), localité du Cameroun.